Сезон «Осасуна» (Памплона) 2014—2015 - 94-й за ліком сезон футбольного клубу Осасуна.

Поточний склад

Гравці та штат

Склад команди

Прийшли 

 
  
 

 

   

Загальні витрати:  €0

Пішли 

 

 
 
    

   
 
Загальні витрати:  €4,600,000

Форма 

|
|
| 
|

Товариські

Передсезонні

Легенда

Товариські

Змагання

Усі турніри

Ліга Аделанте

Легенда

Матчі 
Час початку вказано за CET і CEST

Підсумки за туром

Підсумки загалом

Турнірна таблиця

Копа-дель-Рей

2-й раунд

Статистика гравців

Провідні бомбардири

Гольові передачі

Хвилин на майданчику

Дисциплінарні покарання

Матчева статистика 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
! style="width:70px;"|Матчева статистика
! style="width:70px;"|Ліга Аделанте
! style="width:70px;"|Копа-дель-Рей
! style="width:70px;"|Загалом 
|-
|align=left|Ігор зіграно || 32 || 1 || 33
|- 
|align=left|Ігор виграно || 8 || 0 || 8 
|- 
|align=left|Ігор внічию || 8 || 0 || 8  
|- 
|align=left|Ігор програно || 16 || 1 || 16 
|-
|align=left|Голів забито || 29 || 0 || 29
|-
|align=left|Голів пропущено || 50 || 2 || 50 
|- 
|align=left|Різниця забитих і пропущених голів || -19 || -2 || -21
|-
|align=left|"Сухих" матчів || 7 || 0 || 7
|-
|align=left|Голів замінниками ||  ||  ||
|-
|align=left|Загалом ударів по воротах || 264 || 15 ||
|-
|align=left|Ударів у рамку воріт || 104 || 4 ||
|-
|align=left|Ударів по воротах повз рамку || 151 || 11 ||
|-   
|align=left|Кутових || 154 || 4 || 155
|-
|align=left|Гравців залучено || 28 || 14 || 42 
|-
|align=left|Положено поза грою || 74 || 4 ||
|-
|align=left|Порушень правилпроти команди || 439 || 21 ||
|-
|align=left|Порушень правилкомандою || 205 || 21 ||
|-
|align=left|Жовтих карток || 88 || 2 || 90
|- 
|align=left|Червоних карток || 10 || 0 || 10

Примітки 

Osasuna
Сезони «Осасуна» (Памплона)